Kreuzdorf steht für:

 Kreuzdorf, bis 1929 Krzischney, auch: Krischney, Kreis Glatz, Schlesien, seit 1945: Krzyżanów (Lewin Kłodzki), ein Dorf im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Kreuzdorf, bis 1927 Krzysöwken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Krzyżewko, ein Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen 
 Križevci (deutsch: Kreuzdorf bei Luttenberg),  eine Gemeinde und ein Ort in der historischen Region Untersteiermark in Slowenien
 Krížovany (deutsch: Kreuzdorf), Gemeinde im Okres Prešov, Slowakei

Siehe auch: Kreutzdorf